Die Communauté d’agglomération Le Grand Périgueux ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 43 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Périgueux.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Perigueux
Gemeindeverband im Département Dordogne
Gegründet 2014